Konstantin Sidienko (siatkarz)
 Konstantin Sidienko (wiceadmirał)